Арти́жа () или чаще Арте́зия — название нескольких городов США:
Артижа (Калифорния)
Артижа (Миссисипи)
Артижа (Нью-Мексико)
Артижа-Уиллз (Техас)